HMS Drake ist der Name von Schiffen der Royal Navy. Sie sind nach dem britischen Weltumsegler Sir Francis Drake oder nach dem Fabelwesen Drache benannt.

Bisher gab es neunzehn Schiffe mit diesem Namen:

 Die erste Drake war ein 16-Kanonen-Schiff, das 1653 vom Stapel lief und 1691 verkauft wurde.
 Die zweite Drake war ein 24-Kanonen-Schiff sechsten Ranges, das 1694 vom Stapel lief und im selben Jahr durch Unfall verloren ging.
 Die dritte Drake war eine Yacht und führte zwei Kanonen. Das Schiff lief 1705 vom Stapel lief, wurde 1727 total erneuert und 1749 verkauft.
 Die vierte Drake war eine 14-Kanonen-Sloop, die 1705 vom Stapel lief, 1729 total erneuert und 1740 abgebrochen wurde.
 Die fünfte Drake war eine 14-Kanonen-Sloop, die 1736 vom Stapel lief, 1758 in ein Mörserschiff umgebaut und 1755 verkauft wurde.
 Die sechste Drake war eine 14-Kanonen-Sloop, die 1740 vom Stapel lief und 1742 verunglückte. Das Wrack wurde 1748 verkauft.
 Die siebente Drake war eine 14-Kanonen-Sloop, die 1743 vom Stapel lief und 1748 verkauft wurde.
 Die achte Drake war eine 12-Kanonen-Sloop, die als ziviles Kohlenschiff Marquis of Granby vom Stapel lief, 1770 angekauft wurde und kurze Zeit Drake hieß. 1771 wurde sie in Resolution umbenannt und diente James Cook auf seiner zweiten und dritten Reise in den Pazifik. 1782 wurde sie von dem französischen Schiff Sphinx gekapert.
 Die neunte Drake war eine 20-Kanonen-Sloop, die als zivile Resolution vom Stapel lief und 1777 angekauft wurde. Sie wurde 1778 durch die amerikanische Sloop USS Ranger unter John Paul Jones gekapert.
 Die zehnte HMS Drake war eine 14-Kanonen-Brigg, die 1779 vom Stapel lief, vor allem in der Karibik eingesetzt und 1800 gestrichen wurde.
 Die elfte HMS Drake war eine 14-Kanonen-Brigg, die als französischer Kaperschiff Tigre vom Stapel lief. Sie wurde 1798 von der ehemals französischen Fregatte HMS Melpomene gekapert und verunglückte 1804.
 Die zwölfte HMS Drake war eine 16-Kanonen-Sloop, die 1799 für die Britische Ostindien-Kompanie als ziviles Postschiff Earl of Mornington vom Stapel lief.  Sie wurde 1804 angekauft und 1808 abgebrochen.
 Die dreizehnte HMS Drake war eine 10-Kanonen-Brigg der Cherokee-Klasse, die 1808 vom Stapel lief und 1822 verunglückte.
 Die vierzehnte HMS Drake war ein 1854 zum Mörserschiff umgebauter Werftleichter, der 1834 vom Stapel gelaufen war. 1855 wurde es MV 1 umbenannt, dann in HMS Sheppey und schon 1856 wieder zum Leichter umgebaut, der 1867 abgebrochen wurde. 
 Die fünfzehnte HMS Drake war ein Kanonenboot der Clown-Klasse, das 1856 vom Stapel lief und 1859 verkauft wurde.
 Die sechzehnte HMS Drake war ein Kutter der 1870 angekauft wurde und vorher YC 1 hieß. Der Kutter wurde 1793 als HMS Hart gebaut; er wurde 1875 abgebrochen.
 Die siebzehnte HMS Drake war ein Schrauben-Kanonenboot der Forester-Klasse in Komposit-Bauweise, das 1875 als HMS Sheldrake vom Stapel gelaufen war und 1888 in HMS Drake umbenannt wurde, als sie Schulschiff wurde. 1893 wurde sie in WV 29 umbenannt und schließlich 1906 als HMS Drake verkauft.
 Die achtzehnte HMS Drake war ein Panzerkreuzer der Drake-Klasse, der 1901 vom Stapel lief und 1917 durch ein U-Boot versenkt wurde.
 Die neunzehnte HMS Drake war der 1915 vom Stapel gelaufene Monitor HMS Marshal Ney der gleichnamigen Klasse, der als Hafenschiff  1922 in HMS Vivid, 1934 in HMS Drake und 1947 HMS Alaunia II umbenannt wurde. Er wurde 1957 abgebrochen.

Weblinks 
 Einträge zu zwölf Schiffen Drake im Index of 19th Century Naval Vessels

Einzelnachweise 

Drake
HMS